Cerrito o El Cerrito puede referirse a:

Antropología 
 los cerritos de indios, vestigios arqueológicos del pasado aborigen en Uruguay y sur de Brasil.
 El Cerrito, yacimiento arqueológico en Querétaro, México.
 El Cerrito, yacimiento arqueológico maya en Quintana Roo, México.
 Cerrito del Chiquihuite, yacimiento arqueológico en Tlaxcala, México.

Deporte 
 Club Sportivo Cerrito, institución deportiva de Montevideo, Uruguay;
 Club Unión Agrarios Cerrito,
Institución deportiva de Cerrito, Entre Ríos, Argentina;

Historia 
 la batalla de Cerrito, combate de 1812 durante la guerra de la independencia rioplatense;

Islas 
 isla del Cerrito, isla de la Argentina;

Localidades, divisiones administrativas y calles 
 El Cerrito, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 Isla del Cerrito, localidad de la Provincia del Chaco, Argentina;
 Cerrito, localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Cerrito, municipio de Brasil;
 Cerrito, municipio de Santander, Colombia;
 El Cerrito, municipio en el departamento del Valle del Cauca, Colombia;
 El Cerrito, ciudad del condado de Contra Costa, California, Estados Unidos;
 El Cerrito, ciudad del condado de Riverside, California, Estados Unidos;
Cerrito de la Victoria, barrio de Montevideo, Uruguay.
 El Cerrito, colonia de Tecpan de Galeana, Guerrero, México;
Calle Cerrito, calle de la ciudad de Buenos Aires, lateral de la Avenida 9 de Julio, mencionada en el libro Los siete locos del escritor argentino Roberto Arlt, cómo ubicación del protagonista cuando el mismo ingresa en el Café El Japonés.